Grand Prix Monako 2001 (oryg. Grand Prix Automobile de Monaco) – 59. Grand Prix Monako, 48 edycja zaliczana do Mistrzostw Świata Formuły 1, rozgrywana jako siódma w sezonie 2001 po raz 59. na torze Circuit de Monaco. W odbywającym się 27 maja 2001 roku wyścigu zwycięstwo odniósł Michael Schumacher.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Monako
2001
2001 w Monako